Skalice ist der Name mehrerer Orte

Gemeinde Skalice u České Lípy (Langenau) im Okres Česká Lípa, Tschechien
Gemeinde Skalice u Znojma (Golitz) im Okres Znojmo, Tschechien
Gemeinde Skalice nad Svitavou (Skalitz an der Zwittawa) im Okres Blansko, Tschechien
Gemeinde Skalice nad Lužnicí (Skalitz) im Okres Tábor, Tschechien
Gemeinde Skalice u Smiřic (Großskalitz) im Okres Hradec Králové, Tschechien
Ortsteil Skalice u Frýdku-Místku von Frýdek-Místek, Okres Frýdek-Místek, Tschechien
Ortsteil von Hrochův Týnec, Okres Chrudim, Tschechien
Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien
Ortsteil von Struhařov u Benešova, Okres Benešov, Tschechien
Ortsteil von Žitenice, Okres Litoměřice, Tschechien
Ortsteil von Třebívlice, Okres Litoměřice, Tschechien
Ortsteil von Zábřeh, Okres Šumperk, Tschechien

Česká Skalice, Stadt im Okres Náchod, Tschechien
Klášterní Skalice, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien 
Malá Skalice, Ortsteil von Česká Skalice, Okres Náchod, Tschechien 
Malá Skalice, Ortsteil von Zbraslavice, Okres Kutná Hora, Tschechien  
Stříbrná Skalice, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien 
Velká Skalice, Ortsteil von Zbraslavice, Okres Kutná Hora, Tschechien
Skalice (Split), Stadtteil von Split, Kroatien

Skalice (Fluss), südböhmischer Fluss
Schloss Skalice in Bohumilice, Tschechien

Siehe auch:
Skalitz
Skalica